Tovar steht für:

 Colonia Tovar, eine Gemeinde im Bundesstaat Aragua, Venezuela
 Tovar (Mérida), eine Stadt im Bundesstaat Mérida in Venezuela
 Tovar (Einheit), ein Gewichtsmaß
 Tovar (Geschlecht), westfälische Familie im Münsterland 

Tovar ist der spanische Familienname folgender Personen:
 Andrés Pardo Tovar (1911–1972), kolumbianischer Soziologe, Musikethnologe und Folklorist
 Antonio Tovar (1911–1984), spanischer Philologe, Linguist und Historiker
 Bernardino Tovar, spanischer katholischer Priester und Humanist
 Carlos Eduardo Lozano Tovar (* 1930), kolumbianischer Diplomat
 César Tovar, peruanischer Fußballspieler, Teilnehmer des Copa América 1937
 Daniel Tovar (* 1989), mexikanischer Schauspieler
 Fernando Sánchez de Tovar († 1384), kastilischer Seemann und Admiral
 Francisco Tovar († 1522), kastilischer Musiktheoretiker
 Hans-Werner Tovar (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

 Juan de Tovar, Jesuit, der sich mit den indianischen Kulturen beschäftigte
 Juan Fernández de Tovar (1340–1385), kastilischer Seemann und Admiral
 Laura Tovar (* 1996), kolumbianische Squashspielerin
 Ludwig von Tovar Freiherr zu Enzelsfeld, Oberhofmeister des Erzherzogs Ferdinand von Tirol 
 Lupita Tovar (1910–2016), mexikanische Schauspielerin
 Manuel Felipe de Tovar, venezolanischer Staatspräsident von 1859 bis 1861 
 Manuel Tovar y Tovar, venezolanischer Künstler
 María Tovar (* 1998), kolumbianische Squashspielerin
 Mario Absalon Alvarado Tovar (* 1970), guatemaltekischer Ordensgeistlicher, Generaloberer der Herz-Jesu-Missionare
 Martín Tovar y Tovar (1827–1902), venezolanischer Künstler
 Munich Tovar (* 1989), venezolanische Leichtathletin
 Nany Tovar (* 1987), venezolanisches Fotomodell
 Rodrigo Tovar Pupo, kolumbianischer Paramilitär
 Romeo Tovar Astorga (* 1940), salvadorianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santa Ana
 Vicente Alexandre de Tovar (1744–1808), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Prälat von Goiás